Parkstraße 3 steht für:

 Parkstraße 3 (Erfurt)
 Parkstraße 3 (Thale)
 Villa Parkstraße 3 (Dresden)